Ану () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Ану () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези

 Ану (міфологія) — в шумеро-аккадській міфології — верховний бог неба, який очолював сонм богів.